Muccesi – abitanti di Monte Cremasco
Muccesi – abitanti di Muccia